Твырдица — топоним в Болгарии:
 Твырдица — город;
 Твырдица — община;
 село
 Твырдица — в Бургасской области;
 Твырдица — в Добричской области.

См. также 
 Твардица